Deroplatys är ett släkte av bönsyrsor. Deroplatys ingår i familjen Mantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Deroplatys